
Un gambit est un terme employé aux échecs pour désigner un sacrifice volontaire de pion dans l'ouverture : gambit du roi, gambit dame, etc.).

Le gambit est aussi employé, durant la partie, dans le jeu de dames.

Par extension, il peut désigner :

Musique 
 Gambit : album du saxophoniste de jazz français Julien Lourau, paru en 2000
 Gambit : groupe français de musiques électroniques ayant produit le titre Steamulation, publié sur le premier maxi du groupe Justice
Gambit alias Gambit Spain est un label espagnol spécialisé dans la réédition d'albums de jazz plus ou moins bootlegs.

Littérature 
 Le Gambit des étoiles est un roman de science-fiction écrit par Gérard Klein et paru pour la première fois en 1958.
Le Gambit du cavalier est un recueil de nouvelles écrit par William Faulkner paru en 1949.
 Le Gambit du Magicien est un roman d'heroic fantasy écrit par David Eddings et paru pour la première fois en 1990.
 Le Gambit du renard est un roman de science-fiction écrit par Yoon Ha Lee et publié en 2015.
 Le Gambit turc est un roman policier de Boris Akounine paru en 1998.

Cinéma 
  : téléfilm de  de 1987
 Gambit : Arnaque à l'anglaise : film de Michael Hoffman sorti en 2013, avec Colin Firth, Cameron Diaz, Alan Rickman
 Le Gambit turc : film russe réalisé par Dzhanik Fayziev d'après l'œuvre de Boris Akounine et sorti en 2005
Queen Gambit

Informatique 
 Gambit : logiciel de maillage pour code de calcul en mécanique des fluides
 Gambit : compilateur pour le langage de programmation Scheme

Patronyme 
 Michael Gambit : protagoniste de la série britannique Chapeau melon et bottes de cuir, interprété par Gareth Hunt.

Divers 
 Gambit 1 et 3 noms de code des satellites de reconnaissance américains KH-7 et KH-8 
 Gambit : personnage de comics, membre des X-Men
 Gambit Gaming : équipe d'eSport spécialisé dans le jeu League of Legends
Gambit : Mode de jeu alliant Joueur contre Joueur (JcJ) et Joueur contre Environnement (JcE) dans Destiny 2
Gambit : système d'actions de Final Fantasy XII permettant de définir à loisir des actions de jeu, qui se déclenchent selon des conditions prédéfinies

Maison d'édition 
 Gambit Publications : maison d'édition britannique fondée par John Nunn, Murray Chandler et  dans les années 1990 et spécialisée dans les livres sur le jeu d'échecs